Hattušili (o Khattushili) è il nome di alcuni sovrani ittiti:
Hattušili I – re ittita del XVII secolo a.C.
Hattušili II – presunto re ittita che avrebbe governato nella prima metà del XIV secolo a.C.
Hattušili III – re ittita dal 1265 al 1237 a.C.